Visitación hace referencia a varios artículos:

Lugares
Visitación (estado de México),  uno de los municipios del Estado de México;

Personas
Visitación Conforti,  profesora, bióloga, algóloga, botánica, taxónoma, y ecóloga argentina;
Visitación Padilla, activista hondureña por los derechos de la mujer;

Narración bíblica
Visitación o visitación de María, expresión con la que se conoce al pasaje bíblico que narra la visita realizada por María, embarazada de Jesús, a su pariente Isabel, embarazada a su vez de Juan el Bautista.